Skrjabin (rusky Скрябин) je ruské příjmení, Skrjabina (rusky Скрябина) je pak ženská podoba příjmení.

Skrjabin 
 Alexandr Alexandrovič Skrjabin (1890–1969) – rotmistr tělesné stráže jízdního granátnického pluku, vojenský historik, spisovatel.
 Alexandr Nikolajevič Skrjabin (1872–1915) – ruský skladatel a klavírista.
 Alexandr Petrovič Skrjabin (1798–1861) – kolegijní asesor (коллежский асессор), moskevský šlechtic, přísedící Moskevské aristokracie, strýc Michaila Pavloviče Skrjabina.
 Alexandr Serafimovič Skrjabin (nar. 1947) – pedagog, kandidát historických věd, docent (jeho děd byl bratranec skladatele Alexandra Nikolajevičа Skrjabina).
 Alexej Ivanovič Skrjabin (z rodu Morozovových, 16. stol.) – vojevůdce, zahynul v livonské válce.
 Vladimír Vladimírovič Skrjabin (1908–1988) – sovětský stranický činitel
 Vladimír Trofimovič Skrjabin (1927–1989) – ruský sovětský malíř, grafik
 Vladimír Fjodorovič Skrjabin – bojarský syn, patriarší „stolník“, moskevský šlechtic, vojevůdce měst: Korsuň, Livny (1651–1674), carský velvyslanec ve Švédsku (1645), velitel moskevských střelců (1660).
 Georgij Konstantinovič Skrjabin (1917–1989) – sovětský mikrobiolog a biochemik, syn K. I. Skrjabina.
 Konstantin Georgijevič Skrjabin (1948) – ruský genetik i biotechnolog, syn G. K. Skrjabina.
 Konstantin Ivanovič Skrjabin (1878–1972) – ruský biolog, helmintolog.
 Leonid Vasiljevič Skrjabin (1904) – ruský herec, zasloužilý umělec RSFSR (1954).
 Matvěj Ivanovič Skrjabin (16. stol.) – „haličský bojarský syn“, statkář, jeden z potomků Timofeje Grigorjeviče Skrjaby Travinа.
 Michail Archipovič Skrjabin (1946–2011) – ruský divadelní a filmový herec, od roku 1992 herec Sacha akademického divadla P. A. Ojunského, laureát kultury Republiky Sacha (Jakutsko).
 Michail Dmitrijevič Skrjabin (1861–?) – vicegubernátor Lublinské gubernie (1905–1907), státní rada (později – výkonný státní rada), absolvent Sankt-Petěrburské univerzity, vnuk dědičného šlechtice, magistra bohosloví, protojereje Pokrovského katedrálního chrámu ve Voroněži, Michaila Ivanoviče Skrjabina, editor a autor hesel encyklopedického slovníku F. A. Brockhause a I. A. Efrona.
 Michail Pavlovič Skrjabin (1836–1888) – generálmajor, šlechtic, bratranec Antoniny Vladimírоvny Skrjabinové (viz VI. díl knihy rodokmenu šlechticů Moskevské gubernie).
 Skrjabin, Michail Fjodorovič (?–1668) – vojevůdce Luchu a Krasnojarského ostrogu, jeden z potomků Timofeje Grigorjeviče Skrjaby Travinа.
 Nikofor Ivanovič Skrjabin (1801–1881) – generálmajor, nositel erbu netitulovaného šlechtického rodu Skrjabinů.
 Nikolaj Alexandrovič Skrjabin – ruský diplomat, otec skladatele A. N. Skrjabina.
 Nikolaj Pavlovič Skrjabin – zasloužilý umělec Ruské federace (2008).
 Nikolaj Fjodorovič Skrjabin (19. stol.) – státní rada, správce (občanský gubernátor) Jakutské oblasti (09. února 1856 – 26. března 1857 a později 30. listopadu 1862 – 01. července 1865), rytíř několika řádů (viz Památná knížka Jakutské oblasti na rok 1863. Sankt-Petěrburg. 1864, str. 6, 115).
 Pavel Michajlovič Skrjabin – bojarský syn, strjapčí (komorník), „stolník“, moskevský šlechtic, vojevůdce měst Orel a Jarensk (1678–1691), výběrčí daní v Alatyrském ujezdu (1703), za službu gosudarovi mu bylo propůjčeno rozlehlé panství v Dankovském ujezdu.
 Pjotr Alexandrovič Skrjabin (1828–1871) – smírčí soudce Peremyšlského ujezdu Kalužské gubernie, moskevský a kalužský šlechtic, statkář, kapitán, syn Alexandra Petroviče Skrjabina.
 Sergej Leonidovič Skrjabin (1956–1996) – jeden z vůdců organizované zločinné skupiny „Ťap-Ljap“ / „Тяп-Ляп“
 Tanaš Ivanovič Skrjabin (17. stol.) – velkostatkář Haličského ujezdu (vnuk «haličského bojarského synа» Matveje Ivanoviče Skrjabina).
 Timofej Skrjabin (nar. 1967) – sovětský boxer-amatér, medailista olympijských her a mistrovství Evropy.
 Fjodor Andrejevič Skrjabin – bojarský syn, patriarší „stolník“, moskevský šlechtic, vojevůdce měst Tara (1620–1622), Perejaslavl-Zalesskij (1627), člen sboru Bojarské dumy (v rozdělení šlechticů podle ujezdů), vládl panstvím v Suzdalském, Moskevském a dalších ujezdech, v Moskvě vykonával velitelské povinnost a měl zde vlastní dvůr.
 Julian Alexandrovič Skrjabin (1908–1919) – mladší syn A. N. Skrjabina, skladatel a klavírista.

Skrjabina 
 Antonina Vladimírоvna Skrjabina (1894–1977) – pedagožka, veřejná činitelka, spisovatelka.
 Ariadna Alexandrоvna Skrjabina (1905–1944) – dcera A. N. Skrjabina, ruská básnířka, činitelka francouzského odboje, manželka básníka Dovida Knuta.
 Jelena Alexandrоvna Skrjabina (roz. Gorstkina, 1906–1996) – pamětnice a kronikářka blokády Leningradu, profesorka ruské literatury, manželka Konstantina Dmitrijeviče Skrjabina, jehož otec, Dmitrij Alexandrovič Skrjabin, v roce 1914 získal hodnost generálmajora, strýc skladatele A. N. Skrjabina. Související články 
 Skrjabinové – bojarský a šlechtický rod.
 Timofej Ignatěvič Skrjaba Morozov – zakladatel rodu Skrjabinů (Morozovů), bojar, vojevůdce, vyslanec cara Ivana III. na Krymu (v letech 1474—1499), původně s cílem smíření mezi chánem Mengli Girejem a Kazimírem Litevským, což se podařilo, současně byla Dovletekovi, synovi krymského knížete Emineka, doručena „ochranná listina se zlatou pečetí“ pro для проживания последнего na jeho moskevských panstvích, avšak car Ivan III. brzy své rozhodnutí přezkoumal, neboť si přál válku mezi Litevci a Krymem. Poté se ruský velvyslanec vrátil na Krym a formálně byl vydán chánovi, jenž se už chystal na válku s Litvou, která však měla jiný důvod, proto byl vyslanec T. I. Skrjaba Morozov vrácen do Moskvy, což je možné považovat za veliký úspěch. V jeho rodokmenu jsou synоvé: Ivan, Michail a Semjon, a největšího věhlasu dosáhl jeho vnuk, vojevůdce Alexej Ivanovič Skrjabin, který získal rozlehlé panství v Moskevském ujezdu (viz Eminek).
 Timofej Grigorjevič Skrjaba Travin (viz Travinové) – bojar, vojevůdce, zakladatel rodu Skrjabinů (Travinů). Z tohoto rodu pocházeli vojevůdce Michail Fjodorovič Skrjabin, „haličský bojarský syn“ Matvěj Ivanovič Skrjabin, Antonina Vladimírоvna Skrjabinová. Bojarský rod Skrjabinů je zanesen v Sametové knize.
 Vjačeslav Michajlovič Molotov (původní příjmení Skrjabin, 1890–1986) – sovětský státní činitel, (viz pakt Ribbentrop–Molotov).

 „Скрябін“ – ukrajinská rocková skupina.

Rozcestníky - příjmení